Paradise Lost, een muziekalbum van Symphony X.
Paradise Lost, een muziekalbum van Paradise Lost.